La Puntilla bezeichnet:

in Argentinien:
 La Puntilla (Belén), Ort in Argentinien, Provinz Catamarca
 La Puntilla (Santa María), Ort in Argentinien, Provinz Catamarca
 La Puntilla (Tinogasta), Ort in Argentinien, Provinz Catamarca
 La Puntilla (Mendoza), Distrikt in Argentinien
 La Puntilla (La Rioja), Ort in Argentinien

in Ecuador:
 La Puntilla (Ecuador), Halbinsel und Gemeinde (Parroquia urbana satélite) in Ecuador

Siehe auch:
 Puntila